Stellmoor bezeichnet:

 Stellmoor (archäologischer Fundplatz), archäologische Fundstätte des Spätpaläolithikums bei Hamburg
 Stellmoor, Moor bei Hamburg, Bestandteil des Naturschutzgebietes Stellmoor–Ahrensburger Tunneltal
 Stellmoor, Moor bei Rotenburg (Wümme), Bestandteil des Naturschutzgebietes Stellmoor und Weichel